Acorn Electron – 8-bitowy mikrokomputer osobisty
 L-188W Electron - argentyńska wersja samolotu Lockheed L-188 Electra
 Electron – rodzaj ptaków z rodziny piłodziobów
 Electron – niewielka, dwustopniowa rakieta nośna amerykańskiej firmy Rocket Lab
 Electron – otwartoźródłowa, platforma programistyczna
Zobacz też: Elektron